Heidborn ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Heidborn (1857–1924), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Otto Heidborn (1855–1908), preußischer Landrat im Kreis Neuhaus an der Oste